Aspinwall Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Aspinwall Lake (Becker County, Minnesota)
 Aspinwall Lake (Mahnomen County, Minnesota)